О́скар Маури́сио Опа́со Ла́ра (; 18 октября 1994, Антофагаста, Чили) — чилийский футболист, защитник клуба «Расинг (Авельянеда)» и сборной Чили.

Клубная карьера 
Опасо — воспитанник клуба «Сантьяго Уондерерс». В 2008 году он дебютировал за основной состав в Примере B. В 2010 году Оскар помог клубу выйти в элиту. 7 февраля в матче против «Депортес Ла-Серена» он дебютировал в чилийской Примере. 27 ноября в поединке против «Универсидад де Консепсьон» Опасо забил свой первый гол за «Сантьяго Уондерерс».

Летом 2017 года Опасо перешёл в «Коло-Коло». 31 июля в матче против «Депортес Антофагаста» он дебютировал за новую команду. В поединке против «Сан-Луис Кильота» Оскар забил свой первый гол за «Коло-Коло».

Международная карьера 
11 января 2017 года в матче China Cup против сборной Хорватии Опасо дебютировал за сборную Чили.

Примечания

Ссылки 
 Профиль BDFA 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»
Игроки ФК «Коло-Коло»